Musée Matisse (Le Cateau-Cambrésis), een museum over de Franse kunstschilder Henri Matisse in zijn geboorteplaats Le Cateau-Cambrésis
 Musée Matisse (Nice), een museum met werken van de Franse kunstschilder Henri Matisse in de wijk Cimiez in Nice